

Personnalités 
 Adrian Tchaikovsky (1972-), écrivain britannique ;
 Alexander Tchaikovsky (1946-), compositeur russe ;
 Anatoli Tchaïkovski (1850-1915), frère du compositeur Piotr Ilitch Tchaïkovski ;
 André Tchaikowsky (1935-1982), compositeur et pianiste polonais ;
 Boris Tchaïkovski (1925-1996), compositeur russe (aucun lien de parenté avec Piotr Ilitch Tchaïkovski) ;
 Ilia Petrovitch Tchaïkovski (1795-1880), père de Piotr Ilitch Tchaïkovski et d'Anatoli et Modeste Tchaïkovski ; 
 Modeste Tchaïkovski, (1850-1916), frère du compositeur Piotr Ilitch Tchaïkovski auteur de livrets d'opéra ;
 Nikolaï Tchaïkovski, (1850-1926), révolutionnaire russe et antibolchévique ;
 Piotr Ilitch Tchaïkovski (1840-1893), compositeur russe.

Homonymies en rapport avec Piotr Ilitch Tchaïkovski 
 Mémorial national musée-zapovednik musical P.I. Tchaïkovski, Musée de Kline en Russie
 Maison de naissance de Tchaikovsky à Votkinsk en Russie lll
 Tchaïkovski, ville de Russie où a vécu le compositeur ;
 Concours international Tchaïkovski, concours musical créé en 1958 ;
 Tchaïkovski, film soviétique de 1969 d'Igor Talankine évoquant la vie du compositeur Piotr Ilitch Tchaïkovski ;
 'Tchaïkovski', cultivar de rosier ;
 ''La Femme de Tchaïkovski, film russe présenté par le réalisateur Kirill Serebrennikov au festival de Cannes de 2022

Autres homonymes 
 Tchaïkovski, une œuvre d'art contemporain de Claude Lévêque ;
 Chaikovskij, un cratère de la planète Mercure nommé en l'honneur du compositeur russe ;
 (2266) Tchaïkovski, un astéroïde nommé en l'honneur du compositeur russe.

Homonymie de patronyme
Patronyme russe
Homonymie de titre